Бори́совская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Борисовская улица — улица в Москве.
 Борисовская улица — улица в Новороссийске.

Украина 
 Борисовская улица — улица в Харькове.

См. также 
 Улица Борисова (Сестрорецк)
 Борисовский проезд
 Борисовский мост